Гран-прі Австралії 2006 року — третій етап чемпіонату світу 2006 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 31 березня по 2 квітня 2006 року на трасі Альберт-Парк у Мельбурні (Австралія).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Кімі Ряйкконен — 1:26.045

Кола лідирування: Фернандо Алонсо — 51 (4-19, 23-57), Дженсон Баттон — 3 (1-3), Марк Веббер — 2 (21-22), Кімі Ряйкконен — 1 (20).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Австралії
Березень 2006
Квітень 2006

2006 в австралійському спорті